Clémence – forma francese femminile del nome proprio di persona Clemente
1919 Clemence – asteroide della fascia principale
Adolphe Clémence – operaio francese
Ray Clemence – calciatore e allenatore di calcio britannico